

Carriera 
È stato selezionato dai Philadelphia 76ers al secondo giro del Draft NBA 2015 (60ª scelta assoluta).

Palmarès

Squadra 

Stella Rossa Belgrado: 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2021-22

Budućnost: 2020-21

Stella Rossa Belgrado: 2013, 2014, 2015, 2017, 2022, 2023

Budućnost: 2021

Stella Rossa Belgrado: 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2021-22

Individuale 
MVP Coppa di Serba: 1
Stella Rossa Belgrado: 2015

Altri progetti

Collegamenti esterni